Карл Арендс (; , Ингольштадт — , Пёккинг) — немецкий , профессор.

Биография 
Изучал минералогию и геологию в университетах Мюнхена и Эрлангена. С 1847 по 1874 год работал профессором землеведения, географии и естественной истории в Баварском кадетском корпусе в Мюнхене.

В 1869 году был одним из учредителей Мюнхенского географического общества, которым руководил до самой смерти.

13 октября 1874 года был избран членом Германской академии естествоиспытателей Леопольдина. С октября 1878 года редактировал «Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik» (Вена).

Автор многих учебников по географии и картографии.

Избранные труды 
 «Leitfaden für den ersten wissenschaftlichen Unterricht in der Geographie» (20 изд., обработанное Г. Бидерманом, Регенсб., 1884),
 «Geographie von Bayern» (6 изд., обработанное Г. Бидерманом, Регенсб., 1884),
 «Grundzüge der mathem. und physik. Geographie» (Регенсб., 1876),
 «Naturhistorischer Schulatlas» (5 изд., обработанное Траумюллером, Лейпц., 1885), а также значительное число естественно-научных учебников.

Кроме того, он обработал 6 издание «Всеобщего землеописания» Бальби (2 т., Вена, 1871—73).

Ссылки 
 

Члены Леопольдины
Картографы Германии
Педагоги Германии
Авторы учебников